Андьял () — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Андьял, Дора (псевдоним: Амира Адара; род. 1992) — венгерская порноактриса.
 Андьял, Йожефне (она же Валерия Фридль; 1912—1959) — венгерская экономистка и диссидентка.

См. также 
 Ангьял